

Toponymes 
 Coppermine est l'ancien nom de la ville Kugluktuk située dans la région de Kitikmeot dans le territoire du Nunavut, au Canada.
 La Rivière Coppermine est un cours d'eau situé dans les régions de North Slave et de Kitikmeot respectivement des territoires canadiens des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
 La Colline Coppermine est une colline située au sud-est du Nouveau-Brunswick au Canada.

Informatique 
 Coppermine est une version du microprocesseur Pentium III
 Coppermine Photo Gallery une application libre de création de galeries photos sur internet.

Autres 
 L'Expédition Coppermine est une expédition  de 1819 à 1822 commandé par John Franklin. Le but était d'explorer la côte Nord du Canada via l'embouchure de la rivière Coppermine, et de cartographier le Passage du Nord-Ouest.
 Pete Coppermine est un personnage du manga Yu-Gi-Oh! R.